Walk with Me est une chanson de Tom Springfield (1966).
Walk with Me est une chanson de Seven and the Sun (2002).
Walk with Me est un album de Jamelia (2006).